Hoplotarache is een geslacht van vlinders van de familie Uilen (Noctuidae), uit de onderfamilie Acontiinae.

Soorten 
H. albida Hampson, 1914
H. binominata Butler, 1892
H. caeruleopicta Hampson, 1916
H. deceptrix Warren, 1913
H. dileuca Berio, 1937
H. dispar Walker, 1857
H. feae Berio, 1937
H. hemiselenias Hampson, 1918
H. holoxantha Hampson, 1910
H. karachiensis Swinhoe, 1889
H. lunana Fabricius, 1794
H. mionides Hampson, 1905
H. nephele Hampson, 1911
H. nubila Hampson, 1910
H. ruffinellii Biezanko, 1959
H. semialba Hampson, 1910
H. sordescens Staudinger, 1894
H. sublota Mabille, 1899
H. viridifera Hampson, 1910